Australian Open 2003 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w Melbourne w dniach 13–26 stycznia, na twardych kortach Melbourne Park. Była to 91 edycja rozgrywek.

Mistrzem zawodów wśród mężczyzn został rozstawiony z nr 2. Amerykanin Andre Agassi, który wygrał swój ósmy wielkoszlemowy turniej, a czwarty na kortach w Melbourne. Zwyciężczynią turnieju kobiet została Serena Williams, zdobywając tym samym piąty wielkoszlemowy tytuł. Amerykanka wygrała ponadto rozgrywki deblowe wspólnie ze swoją siostrą, Venus. Turniej debla wśród panów zwyciężyli Francuzi, Michaël Llodra i Fabrice Santoro. Dla Llodry był to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w grze podwójnej, podobnie jak i dla Santoro.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2003